Лас Аурорас има више значења:

 Лас Аурорас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Аурорас (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Аурорас (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Аурорас (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику